Satz von Darboux steht für:

 Symplektische Mannigfaltigkeit #Satz von Darboux
 Zwischenwertsatz #Zwischenwertsatz für Ableitungen (Satz von Darboux)